«Страсти» () — история Страстей Христовых, положенная на музыку Иоганном Себастьяном Бахом, в цикле монументальных произведений, повествование, основанное на евангельских рассказах чередуется с ариями da capo, для которых были написаны поэтические тексты, а также хорами и хоралами. Сохранились «Страсти по Иоанну» (BWV 245) и «Страсти по Матфею» (BWV 244b и BWV 244), а также текст «Страстей по Луке». «Страсти по Марку» (BWV 247) считались утраченными до XX века, когда были восстановлены.

История исполнения «Страстей» началась ещё при жизни композитора, Бах исполнял их в нескольких редакциях. После его смерти цикл был надолго забыт. Возродил его исполнение с большим успехом в 1829 году Феликс Мендельсон.

Страсти по Иоанну

Страсти по Матфею

Страсти по Марку

Примечания 

 Произведения Иоганна Себастьяна Баха